Інша Росія:

 Інша Росія (книга) — книга Едуарда Лимонова 2003 року. 
 Інша Росія — конференція, що проходила паралельно 32-му саміту «Великої вісімки» та поклала початок однойменної широкої коаліції    
 Інша Росія (коаліція) — у 2006-2010 широка опозиційна політична коаліція, відома як організатор Маршів незгодних. 
 Партія «Інша Росія» — створена в 2010 російська партія лівого спрямування.